Hermann Jacobi (pianobouwer);
Hermann Jacobi (toneelspeler) (1837 - 1908), Duits toneelspeler;
Hermann Jacobi (oriëntalist) (1850 - 1937), Duits indoloog.